Qarqīn är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Jowzjan, i den norra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Kabul. Qarqīn ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Qarqīn är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Qarqīn. Det finns inga andra samhällen i närheten.

Trakten runt Qarqīn är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Qarqīn är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Jowzjan (provins)